Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004 года проходил 2-8 февраля в Будапеште (Венгрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Франции Бриан Жубер, у женщин победила представитель Венгрии Юлия Шебештьен. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители России Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
Фигурное катание
Спорт в Венгрии в 2004 году
Европа
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии
Февраль 2004 года